Август Антонович Герке (11 ноября 1841 года, Санкт-Петербург — 27 февраля 1902 года, там же) — русский юрист, сенатор Правительствующего Сената Российской империи, присяжный поверенный округа Санкт-Петербургской судебной палаты, общественный и музыкальный деятель, педагог. Тайный советник.

Биография 
Родился в дворянской семье старинного немецко-польского рода Герке. Отец его пианист-виртуоз и музыкальный педагог Антон Августович Герке имел звание пианиста Его Императорского Величества Николая I. Два брата и сестра отца были прекрасными исполнителями на музыкальных инструментах. Семья Герке имела давние музыкальные традиции, три поколения серьёзно занимались музыкой.

Получил хорошее домашнее образование. В 1861 году окончил Императорское Училище правоведения в Санкт-Петербурге. После окончания училища служил чиновником в 1-м департаменте Правительствующего Сената.

В 1864—1866 гг. товарищ председателя Херсонской палаты нового гражданского суда. В 1866—1868 гг служил товарищем прокурора Петербургского окружного суда.

В 1868 году вступил в сословие присяжных поверенных и стал присяжным поверенным Петербургской окружной судебной палаты. В 1890 году перешёл на государственную службу, назначен членом консультации при Министре юстиции. В 1893 году сенатор гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената.

Умер 27 февраля 1902 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Юридическая деятельность 
Участвовал в судебных процессах по уголовным и гражданским делам, но выступал и на политических процессах: нечаевцев (1871), долгушинцев (1874), на процессе 193-х, «о цареубийстве 1 марта 1881» (защищал Гесю Гельфман), «Второго 1 марта» (1887) (защищал П. Я. Шевырёва) и др.
Пользовался доверием и авторитетом среди клиентов и коллег по адвокатуре.
Одновременно с государственной службой преподавал теорию гражданского судопроизводства в Императорском Училище правоведения.
С 1870 почётный мировой судья Валдайского уезда Новгородской губернии.

Общественная и музыкальная деятельность 
 Президент Петербургской евангелическо-лютеранской консистории (1897—1902).
 Член Русского музыкального общества (с 1895 член его Главной дирекции) и Петербургской консерватории.
 С 1869 почётный член Совета детских приютов Санкт-Петербурга
 Председатель Комитета благотворительного общества при судебном ведомстве
 Председатель Александрийского родовспомогательного приюта для женщин
 Член Совета эмеритурной кассы Министерства юстиции
 Председатель Юридического общества при Санкт-Петербургском университете
 Учредитель Евангелического прихода
 участник других общественных организаций
Известен, как прекрасный пианист и музыкальный деятель. Друг П. И. Чайковского и А. Г. Рубинштейна. 
Автор очерка о своем отце А. А. Герке («Русская старина», 1880, т. 28, август).

Семья 
Жена — Софья Юльевна Герке.

Сыновья:
 Антон Августович (1877 — до 1967) — юрист, окончил Училище правоведения в 1898 г. Присяжный поверенный в Петрограде.
 Александр Августович (7.10.1878 — 27.09.1954) — юрист и педагог, закончил Императорское Училище правоведения в 1899 г. и в 1904 г. — историко-филолологический факультет Петербургского университета. Был оставлен для приготовления к профессорскому званию. Секретарь Петербургской судебной палаты, чиновник Министерства юстиции, титулярный советник. После Октябрьской революции 1917 года, преподаватель истории в гимназиях и школах. Умер в Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладбище..
 Андрей Августович (1880 — до 1967) — юрист, окончил Училище правоведения в 1901 г. Коллежский асессор. Призван в армию в годы Первой мировой войны. Прапорщик армейской пехоты.

Адрес 
Санкт-Петербург Владимирский проспект 16

Литература 
 Н. А. Троицкий «Царизм под судом прогрессивной общественности.1866-1895 гг.» Москва, «Мысль», 1979 г.
 Н. А. Троицкий. «Корифеи Российской Адвокатуры.» Москва: Центрполиграф, 2006 г.

Примечания

Ссылки 
 http://rres.ru/advokat/03-advokatura-07.htm
 https://web.archive.org/web/20140201113454/http://onlineslovari.com/muzyikalnaya_entsiklopediya/page/gerke.2057/
 http://accountology.ucoz.ru/index/gerke_avgust_antonovich/0-8423
 http://www.rusdeutsch-panorama.ru/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=3036

Выпускники Императорского училища правоведения
Адвокаты Российской империи
Общественные деятели Российской империи
Сенаторы Российской империи
Тайные советники
Адвокаты по алфавиту